Changtian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changtian (socken i Kina, Chongqing), 
 Changtian (socken i Kina, Guizhou), 
 Changtian (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar